Acre kan syfta på:

 Acre – en brittisk och amerikansk areaenhet, se engelska tunnland
 Acre, Brittiska Palestinamandatet – ett distrikt i Brittiska Palestinamandatet

Geografi

Brasilien 

 Acrefloden – en 650 kilometer lång flod i centrala Sydamerika 
 Acre (delstat), delstat,

Israel 

 Akko, ort, Norra distriktet, tidigare Acre

Politik 
 Alliansen konservativa och reformister i Europa – ett europeiskt parti